Mark Bresciano (Melbourne, 1980. február 11. –) ausztrál válogatott labdarúgó, jelenleg az al-Gharafa játékosa.

Pályafutása

Statisztika

Sikerek 
Ausztrália
OFC U20-as nemzetek kupája (1): 1998
OFC-nemzetek kupája (1): 2004

Fordítás

Jegyzetek 

Ausztrál labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1980-ban született személyek
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Az Empoli labdarúgói
A Parma labdarúgói
A Palermo labdarúgói
Az SS Lazio labdarúgói
Ázsia-kupa győztes labdarúgók
Élő személyek